Hörmannsberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hörmannsberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hörmannsberg (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hörmannsberg (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hörmannsberg (Ried), Ortsteil der Gemeinde Ried, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Hörmannsberg (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Hörmannsberg (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hörmannsdorf
 Hörmannshof
 Hörmannshofen